Анатолий Евдокимов:
 Евдокимов, Анатолий Григорьевич (род. 1945) — советский фигурист, призёр чемпионата СССР.
 Евдокимов, Анатолий Сергеевич (род. 1975) — российский шоумен, танцор и пародист, балетмейстер.